Desa Baureno kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Baureno (administrativ by i Indonesien, lat -7,60, long 112,43), Jawa Timur, 
 Desa Baureno (administrativ by i Indonesien, lat -7,13, long 112,11), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar